Буві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Орлеана, 24 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 213 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 555,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бувіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бувіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар